Lieven Danneels (hoogleraar) (1969), Belgisch hoogleraar
 Lieven Danneels (ondernemer) (1964), Belgisch ondernemer